Владимир Трубецкой:
 Трубецкой, Владимир Александрович (1825—1880) — губернатор Воронежской губернии (1864—1871).
 Трубецкой, Владимир Владимирович (1868—1931) — русский морской офицер, участник русско-японской и Первой мировой войн, князь, контр-адмирал Российского императорского флота.
 Трубецкой, Владимир Владимирович (1924—1992) — советский учёный-востоковед, сын Трубецкого В. С.
 Трубецкой, Владимир Сергеевич (псевдоним — Владимир Ветов; 1892—1937) — русский советский писатель и мемуарист.